Esistono più comuni francesi con questo nome

Campeaux – Calvados
Campeaux – Oise